Rosoy – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Oise.
 Rosoy – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Yonne.